Karl Lütge ist der Name folgender Personen:

* Karl Lütge (Kirchenmusiker) (1875–1967), deutscher Kirchenmusiker und Lehrer
 Karl Lütge (Schriftsteller) (1895–1965), deutscher Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Karl Lüdtke (1905–1945), deutscher Widerstandskämpfer